НХЛ в сезоне 1986-1987 — стал 70-м сезоном Национальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Эдмонтон Ойлерз».

Регулярный сезон 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, Н = Ничьи, ШЗ = Шайб забито, ШП = Шайб пропущено, О = Очков набрано

Плей-офф Кубка Стэнли

Полуфиналы дивизионов 
8-18 апреля 1987 года.

Хартфорд Уэйлерс — Квебек Нордикс = 2:4 (3:2от; 5:4; 1:5; 1:4; 5:7; 4:5от)

Монреаль Канадиенс — Бостон Брюинз = 4:0 (6:2; 4:3от; 5:4; 4:2)

Филадельфия Флайерс — Нью-Йорк Рейнджерс = 4:2 (0:3; 8:3; 3:0; 3:6; 3:1; 5:0)

Вашингтон Кэпиталз   — Нью-Йорк Айлендерс = 3:4 (4:3; 1:3; 2:0; 4:1; 2:4; 4:5; 2:3от)

Сент-Луис Блюз — Торонто Мейпл Лифс = 2:4 (3:1; 2:3от; 5:3; 1:2; 1:2; 0:4)

Детройт Ред Уингз — Чикаго Блэкхокс = 4:0 (3:1; 5:1; 4:3от; 3:1)

Эдмонтон Ойлерз — Лос Анджелес Кингз = 4:1 (2:5; 13:3; 6:5; 6:3; 5:4)

Калгари Флэймз — Виннипег Джетс = 2:4 (2:4; 2:3; 3:2от; 3:4; 4:3; 1:6)

Финалы дивизионов 
20 апреля-30 мая 1987 года.

Монреаль — Квебек = 4:3 (5:7; 1:2; 7:2; 3:2от; 3:2; 2:3; 5:3)

Филадельфия — Айлендерс = 4:3 (4:2; 1:2; 4:1; 6:4; 1:2; 2:4; 5:1)

Торонто — Детройт = 3:4 (4:2; 7:2; 2:4; 3:2от; 0:3; 2:4; 0:3)

Эдмонтон — Виннипег = 4:0 (3:2от; 5:3; 5:2; 4:2)

Финалы конференций 
4-14 мая 1987 года.

Монреаль — Филадельфия = 2:4 (3:4от; 5:2; 3:4; 3:6; 5:2; 3:4)

Детройт — Эдмонтон = 1:4 (3:1; 1:4; 1:2; 2:3; 3:6)

Финал Кубка Стэнли 
17-31 мая 1987 года.

Эдмонтон — Филадельфия = 4:3 (4:2; 3:2от; 3:5; 4:1; 3:4; 2:3; 3:1)

Ссылки 
 Официальный сайт НХЛ
 Hockey Database

Сезоны НХЛ
1986 год в хоккее
1987 год в хоккее